Programa de Aceleração do Crescimento — plano econômico do governo federal do Brasil
Política Agrícola Comum da União Europeia — política da União Europeia para desenvolver a agricultura
Controlador de Automação Programável — sigla em inglês PAC (Programmable Automation Controller)
Proletários Armados pelo Comunismo — organização armada italiana, de extrema esquerda
Encomenda PAC

Desambiguações de siglas
Desambiguações de política